{{Ficha de familia
|nombre = Casa de Hohenzollern
|nombre original = Haus Hohenzollern
|idioma original = Alemán
|escudo heráldico = Wappen Hohenzollern 2.svg|125px
|escudo tamaño = 125px
|escudo leyenda = .
| lema = Nihil sine Deo
|etimología = 
| blasonamiento =Inquartato di nero e d'argento
| país = , , ,  
| origen =Zollern, Suabia, Sacro Imperio Romano Germánico
| familia padre = Dinastía Hohenstaufen
| títulos =
 Emperador de Alemania
 [[Anexo:Margraves de Brandeburgo, reyes de Prusia y emperadores de Alemania|Rey de Prusia y rey en Prusia]]
 Rey de Rumania
 Duque de Prusia
 Margrave Elector de Brandeburgo
 Margrave de Brandeburgo-Bayreuth
 Margrave de Brandeburgo-Ansbach
 Príncipe de Neuchâtel (1707-1807, 1814-1857)
 Príncipe de Hohenzollern-Hechingen (antes 1869)
 Príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen (antes 1869)
 Príncipe de Hohenzollern (después 1869)
 Burgrave de Núremberg
 Conde de Zollern
 Gran Maestro de la Orden Teutónica
 Gran Duque de Rusia
 Zarevich de Rusia
| fundador = Federico I de Núremberg
| último gobernante = Guillermo II (Alemania, 1888-1918)Miguel I de Rumania (Rumania, 1927-1930, 1940-1947)
| jefe actual = Jorge Federico de Prusia
| fundación = 1191
| destitución = 1918: Revolución de Noviembre (Alemania)1947: Rumania se declara un Estado socialista (Rumania)
| ramas menores =Ramas prusiana, suaba, rumana y rusa Hohenzollern-Hechingen (extinta)  Hohenzollern-Sigmaringen  Hohenzollern-Haigerloch (extinta)  Casa de Rumania
|denominación=Casa de Hohenzollern|denominación original=Haus Hohenzollern
}}

La casa de Hohenzollern (, , ) fue una destacada dinastía real alemana (y de 1871 a 1918, imperial) cuyos miembros fueron príncipes, electores, reyes y emperadores de Hohenzollern, Brandeburgo, Prusia, el Imperio alemán y Rumania.

Tiene su origen en una familia de condes de Suabia del  o , herederos de los margraves y los caballeros teutónicos, y los primeros antepasados ​​de los Hohenzollern se mencionan en la crónica de un monje en el año 1061. Su nombre deriva de Zollern, un castillo del  —castillo de Hohenzollern— que la familia poseía en los alrededores de la ciudad de Hechingen en Suabia —hoy cerca de Stuttgart, a unos 30 kilómetros al sur de Tubinga, en Baden-Wurtemberg—. Aunque su origen se remonta al , la dinastía de Hohenzollern no es una de las dinastías soberanas más antiguas de la esfera germánica.

La familia Hohenzollern se dividió en dos ramas, la rama católica de Suabia y la rama protestante de Franconia, que gobernó el burgraviato de Núremberg y luego se convirtió en la rama de Brandeburgo-Prusia. La rama suaba gobernó los principados de Hohenzollern-Hechingen y Hohenzollern-Sigmaringen hasta 1849, y también gobernó Rumanía desde 1866 hasta 1947. Los miembros de la rama francona se convirtieron en margraves de Brandeburgo en 1415 y duques de Prusia en 1525.

La dinastía formaba parte de los electores del Sacro Imperio Romano Germánico a partir del . El margraviato de Brandeburgo y el ducado de Prusia fueron gobernados en unión personal después de 1618 y se llamaron Brandeburgo-Prusia. Tras alcanzar su consolidación, encarnada en el poderío de Prusia, en 1701 se creó el Reino de Prusia, construyendo un conjunto de palacios en Berlín y sus alrededores. Con Federico II el Grande empezó Prusia a aumentar su poderío dentro de los Estados alemanes, que se vio consolidado por la figura de Guillermo I de Alemania, que fue artífice de la creación en 1871 del Imperio Alemán tras la victoria en la Guerra franco-prusiana, con los Hohenzollern como emperadores alemanes hereditarios y reyes de Prusia.

La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial en 1918 condujo a la Revolución alemana. Con la Abdicación de Guillermo II se estableció la República de Weimar, poniendo así fin a la monarquía alemana y a la monarquía prusiana. El último monarca de la dinastía en ostentar un trono en Europa fue Miguel I de Rumanía, de la Casa de Rumanía.

Desde 1994, el jefe de la dinastía —y por tanto de la titularidad de la casa real de Prusia e Imperial de Alemania— es Jorge Federico, si bien siendo Alemania una república federal, no ocupa de facto ningún cargo monárquico. Carlos Federico de Hohenzollern es desde 2010 el jefe de la antigua línea principesca suaba.

 Condado de Zollern 

Zollern, desde 1218 Hohenzollern, fue un condado del Sacro Imperio Romano Germánico. Posteriormente su capital fue Hechingen.

Los Hohenzollern nombraron sus propiedades en honor al castillo de Hohenzollern en los Alpes de Suabia. El castillo de Hohenzollern se encuentra en una montaña de 855 metros de altitud llamada Hohenzollern. Todavía pertenece a la familia hoy.

La dinastía fue mencionada por primera vez en 1061. Según el cronista medieval Berthold de Reichenau, Burcardo I, conde de Zollern (de Zolorin) nació antes de 1025 y murió en 1061.

En 1095, el conde Adalberto de Zollern fundó el monasterio benedictino de Alpirsbach, situado en la Selva Negra.

Los Zollern recibieron el título Graf del emperador Enrique V en 1111.

Como leales vasallos de la dinastía suaba de los Hohenstaufen, pudieron ampliar significativamente su territorio. El conde Federico III (c. 1139 - c. 1200) acompañó al emperador Federico Barbarroja contra Enrique el León en 1180 y, a través de su matrimonio, el emperador Enrique VI le concedió el burgraviato de Núremberg en 1192. Alrededor de 1185, se había casado con Sofía de Raabs, la hija de Conrado II, burgrave de Núremberg. Después de la muerte de Conrado II, que no dejó herederos varones, a Federico III se le concedió Núremberg como burgrave Federico I.
En 1218, el burgraviato pasó al hijo mayor de Federico, Conrado I,por lo que se convirtió en el antepasado de la rama franconia de los Hohenzollern, que adquirió el Electorado de Brandeburgo en 1415.

 Condes de Zollern (1061-1204) 
 hasta 1061: Burcardo I
 antes de 1125: Federico I
 entre ca. 1125 y 1142: Federico II, hijo mayor de Federico I
 entre ca. 1143 y 1150-1155: Burcardo II, segundo hijo mayor de Federico I
 entre ca. 1150–1155 y 1160: Gotfried de Zimmern, cuarto hijo mayor de Federico I
 antes de 1171 - c. 1200: Federico III/I (hijo de Federico II, también burgrave de Núremberg)

Después de la muerte de Federico, sus hijos se repartieron las tierras familiares entre ellos:
 Conrado I recibió el condado de Zollern y lo intercambió por el Burgraviate de Núremberg con su hermano menor Federico IV en 1218, fundando así la rama de Franconia de la Casa de Hohenzollern. Los miembros de la línea de Franconia finalmente se convirtieron en la rama de Brandeburgo-Prusia y luego se convirtieron al protestantismo. 
 Federico IV recibió el burgraviato de Núremberg en 1200 de su padre y lo intercambió por el condado de Zollern en 1218 con su hermano, fundando así la rama suaba de la Casa de Hohenzollern, que permaneció siendo católica.
 Rama francona 
La rama principal de Franconia de la casa de Hohenzollern fue fundada por Conrado I, burgrave de Núremberg (1186-1261).

La familia apoyó a los gobernantes Hohenstaufen y Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico durante los siglos  al , siendo recompensada con varias concesiones territoriales. A partir del , esta rama de la familia se hizo protestante y decidió expandirse a través de políticas matrimoniales y de la compra de las tierras aledañas. En la primera fase, la familia añadió gradualmente a sus tierras, al principio con muchas pequeñas adquisiciones en la región de Franconia de Alemania:
 Ansbach en 1331
 Kulmbach en 1340

En la segunda fase, la familia expandió aún más sus tierras con grandes adquisiciones en las regiones de Brandeburgo y de Prusia de las actuales Alemania y Polonia:

 Margraviato de Brandeburgo en 1417
 Ducado de Prusia en 1525

Estas adquisiciones finalmente llevaron a los Hohenzollern de Franconia de ser una familia principesca alemana menor a ser una de las dinastías más importantes de Europa.

Desde el 8 de enero de 1701, el título de Elector de Brandeburgo se unió al título de rey "en" Prusia y, desde el 13 de septiembre de 1772, al de rey de Prusia .

 Burgraves de Núremberg (1192-1427) 

 1192-1200/1204: Federico I (1139-1200/1204), originalmente Federico III, conde de Zollern, casado con Sofía, hija de Conrado II, después se convirtió en burgrave mediante esta unión;
 1204-1218: Federico II (1188-1255, hijo menor de Federico I, también conde de Zollern como Federico IV);
 1218-1261/1262: Conrado I el Piadoso (ca. 1186-1261/2, hijo mayor de Federico I, hermano de Federico II), también conde de Zollern como Conrado III;
 1262-1297: Federico III el Heredero (ca. 1218-1297, hijo de Conrado I);
 1297-1300: Juan I (ca. 1279-1300, hijo mayor de Federico III), gobernó con su hermano Federico IV;
 1297/1300-1332: Federico IV (1287-1332, hijo menor de Federico III y hermano de Juan I), tomó el gobierno del burgraviato a la muerte de su hermano;
 1332-1357: Juan II el Adquiridor (1309-1357, hijo de Federico IV);
 1357-1397: Federico V (1333-1397, hijo de Juan II);
A la muerte de Federico V el 21 de enero de 1398, sus tierras se repartieron entre sus dos hijos:
 1397-1420: Juan III/I (1369-1420, hijo de Federico V), también margrave de Brandeburgo-Kulmbach desde 1398;
 1398-1427: Federico VI (1371-1440, hijo de Federico V), como Federico I, también margrave de Brandeburgo-Ansbach desde 1398, Elector de Brandeburgo desde 1415, margrave de Brandeburgo desde 1417 y margrave de Brandeburgo-Kulmbach desde 1420.

Después de la muerte de Juan III/I el 11 de junio de 1420, los margraviatos de Brandeburgo-Ansbach y Brandeburgo-Kulmbach se reunieron brevemente bajo Federico VI/I/I. Gobernó el margraviato de Brandeburgo-Ansbach después de 1398. Desde 1420, se convirtió en margrave de Brandeburgo-Kulmbach. A partir de 1411, Federico VI se convirtió en gobernador de Brandeburgo y más tarde en elector y margrave de Brandeburgo como Federico I. A su muerte el 21 de septiembre de 1440, sus territorios se dividieron entre sus hijos:
 Juan II, margrave de Brandenburg-Kulmbach (1405-1465),
 Federico II, elector de Brandeburgo (1413-1471),
 Alberto III, elector de Brandeburgo y margrave de Brandeburgo-Ansbach (1414-1486).

En 1427, Federico, elector de Brandeburgo, vendió el castillo de Núremberg y sus derechos como burgrave a la ciudad imperial de Núremberg . Los territorios de Brandeburgo-Ansbach y de Brandeburgo-Kulmbach siguieron siendo posesiones de la familia, una vez parte del burgraviato de Núremberg.

 
 Margraves de Brandeburgo-Ansbach (1398-1791) 

 1398-1440: Federico I (también margrave de Brandeburgo-Kulmbach);
 1440-1486: Alberto I/I/III Aquiles (hijo del anterior, también margrave de Brandeburgo-Kulmbach y Elector de Brandeburgo);
 1486-1515: Federico II/II (hijo del anterior, también margrave de Brandeburgo-Kulmbach);
 1515-1543: Jorge I/I el Piadoso (hijo del anterior, también duque de Brandeburgo-Jägerndorf);
 1543-1603: Jorge Federico I/I/I/I (hijo del anterior, también margrave de Brandeburgo-Kulmbach, duque de Brandeburgo-Jägerndorf y regente de Prusia);
 1603-1625: Joaquín Ernesto (1583-1625), hijo del anterior Juan Jorge de Brandeburgo;
 1625-1634: Federico III (1616-1634), hijo del anterior;
 1634-1667: Alberto II, hermano del anterior;
 1667-1686: Juan Federico (1654-1686), hijo del anterior;
 1686-1692: Cristián I Alberto, hijo del anterior;
 1692-1703: Jorge Federico II/II el Joven (hermano del anterior, más tarde margrave de Brandeburgo-Kulmbach);
 1703-1723: Guillermo Federico (antes de 1686-1723), hermano de los anteriores;
 1723-1757: Carlos Guillermo Federico (1712-1757), hijo del anterior;
 1757-1791: Cristián Federico Carlos Alejandro (1736–1806) (hijo del anterior, también margrave de Brandeburgo-Kulmbach).

El 2 de diciembre de 1791, Cristián Federico Carlos Alejandro vendió la soberanía de sus principados al rey Federico Guillermo II de Prusia.

 Margraves de Brandeburgo-Kulmbach (1398-1604), más tarde Brandeburgo-Bayreuth (1604-1791) 

 1398-1420: Juan I (c. 1369-1420), hijo de Federico V de Núremberg;
 1420-1440: Federico I (también margrave de Brandeburgo-Ansbach);
 1440-1457: Juan II/IV el Alquimista (1406-1464), hijo de;
 1457-1486: Alberto I/I/III Aquiles (también margrave de Brandeburgo-Ansbach y Elector de Brandenburg);
 1486-1495: Segismundo (1468-1495), hijo del anterior;
 1495-1515: Federico II/II (también margrave de Brandeburgo-Ansbach);
 1515-1527: Casimiro (1481-1527), hijo del anterior;
 1527-1553: Alberto II Alcibíades (1522-1557), hijo del anterior;
 1553-1603: Jorge Federico I/I/I/I (también margrave de Brandeburgo-Ansbach, duque de Brandeburgo-Jägerndorf y regente de Prusia);
 1603-1655: Cristián I (1581-1655), hijo de Juan Jorge de Brandeburgo;
 1655-1712: Cristián II Ernesto| (1644-1712), hijo de Erdmann Augusto;
 1712-1726: Jorge Guillermo (1678-1726), hijo del anterior;
 1726-1735: Jorge Federico II/II (previamente margrave de Kulmbach desde 1708);
 1735-1763: Frederick IV (1711-1763), hijo del anterior;
 1763-1769: Federico V Cristián (1708-1769), hijo de Cristián Enrique;
 1769-1791: Carlos Alejandro (también margrave de Brandenburg-Ansbach).

El 2 de diciembre de 1791, Carlos Alejandro vendió la soberanía de sus principados al rey Federico Guillermo II de Prusia.

 Duques de Jägerndorf (1523-1622) 

El Ducado de Jägerndorf (Krnov) fue comprado en 1523.

 1541-1543: Jorge I el Piadoso (también margrave de Brandeburgo-Ansbach);
 1543-1603: Jorge Federico I (también margrave de Brandeburgo-Ansbach, margrave de Brandeburgo-Kulmbach y regente de Prusia);
 1603-1606: Joaquín I (también regente de Prusia y Elector de Brandeburgo)
 1606-1621: Johann Georg von Brandenburg.

El ducado de Jägerndorf fue confiscado por el emperador Fernando III en 1622.

 Rama Brandeburgo-Prusia 

 Margraves de Brandeburgo (1415-1619) 

A cambio de apoyar a Segismundo como sacro emperador en Fráncfort en 1410, Federico VI de Núremberg, un burgrave de la Casa de Hohenzollern, recibió el control hereditario sobre Brandeburgo en 1411. La nobleza local rebelde, como la familia Quitzow, se opuso a su nombramiento, pero Federico los aplastó con artillería. Algunos nobles vieron confiscadas sus propiedades, y los estados brandeburgueses se aliaron en  el 20 de marzo de 1414. Federico fue reconocido oficialmente margrave y príncipe elector como Federico I de Brandeburgo en 1415 en el concilio de Constanza. La investidura formal de Federico con el , o marca electoral, y su nombramiento como archichambelán del Sacro Imperio Romano Germánico ocurrió el 18 de abril de 1417, también durante el concilio de Constanza. Según el Reino de Hierro, el libro más completo sobre la Historia de Prusia escrito por el historiador Christopher Clark, en 1417, el elector Federico compró Brandeburgo a su entonces soberano, el emperador Segismundo, por  florines húngaros.

Federico hizo de Berlín su residencia, aunque en 1425 se retiró a sus posesiones de Franconia. Entregó el gobierno de Brandeburgo a su hijo mayor Juan el Alquimista, al tiempo que conservaba la dignidad electoral para sí mismo. El siguiente elector, Federico II, forzó la sumisión de Berlín y Cölln, estableciendo un ejemplo para las otras ciudades de Brandeburgo. Volvió a adquirir Brandeburgo Oriental a los caballeros teutónicos por los tratados de Cölln y Mewe y comenzó su reconstrucción.

Brandeburgo aceptó la Reforma protestante en 1539. La población permaneció en gran medida luterana desde entonces, aunque algunos electores posteriores se convirtieron al calvinismo.

 Margraves de Brandeburgo-Küstrin (1535-1571) 

El margraviato de Brandeburgo-Küstrin, de corta duración, se estableció como una segundogenitura de la casa de Hohenzollern.

 1535-1571: Juan el Sabio, margrave de Brandeburgo-Küstrin (hijo de Joaquín I Néstor, príncipe elector de Brandeburgo). Murió sin descendencia. El margraviato de Brandeburgo-Küstrin fue absorbido en 1571 por Brandeburgo.

 Margraves de Brandeburgo-Schwedt (1688-1788) 

Aunque reconocido como una rama de la dinastía desde 1688, el margraviato de Brandeburgo-Schwedt permaneció subordinado a los electores y nunca fue un principado independiente.
 1688-1711: Felipe Guillermo, príncipe en Prusia, margrave de Brandeburgo-Schwedt (hijo de Federico Guillermo I, elector de Brandeburgo)
 1731-1771: Federico Guillermo, príncipe en Prusia, margrave de Brandeburgo-Schwedt (hijo de)
 1771-1788: Federico Enrique, príncipe en Prusia, margrave de Brandeburgo Schwedt (hermano de)

 Duques de Prusia (1525-1701) 

En 1525 se estableció el Ducado de Prusia como un feudo del rey de Polonia. Alberto de Prusia fue el último Gran maestre de la Orden Teutónica y el primer duque de Prusia. Perteneció a la rama Ansbach de la dinastía. El ducado de Prusia adoptó el protestantismo como religión oficial del estado.

 1568-1571: Joachim I/II Hector coheredero de (también elector de Brandeburgo)

A partir de 1701, el título de duque de Prusia se adjuntó al título de rey de Prusia.

 Duques  y reyes en Prusia (1701-1772) 

En 1701, se otorgó el título de «rey en Prusia», sin que el ducado de Prusia fuera elevado a reino dentro de Polonia, pero reconocido como reino por el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, teóricamente el soberano más alto de Occidente. A partir de 1701, los títulos de «duque de Prusia» y de «elector de Brandeburgo» siempre estuvieron unidos al título de «rey en Prusia». El duque de Prusia adoptó el título de rey como Federico I , estableciendo su condición de monarca cuyo territorio real se encontraba fuera de los límites del Sacro Imperio Romano Germánico, con el consentimiento del emperador Leopoldo I: Federico no podía ser «rey de Prusia» porque parte de las tierras de Prusia estaban bajo la soberanía de la Corona del Reino de Polonia. En Brandeburgo y los otros dominios de los Hohenzollern dentro de las fronteras del imperio, todavía era legalmente un elector bajo el señorío supremo del emperador. Sin embargo, en ese momento, la autoridad del emperador se había vuelto puramente nominal sobre los otros príncipes alemanes fuera de las tierras hereditarias inmediatas del emperador. Brandeburgo todavía era legalmente parte del imperio y gobernaba en unión personal con Prusia, aunque los dos estados llegaron a ser tratados como uno solo de facto. El rey era oficialmente «margrave de Brandeburgo» dentro del Imperio hasta la disolución del Imperio en 1806. En la era del absolutismo, la mayoría de los monarcas estaban obsesionados con el deseo de emular a Luis XIV de Francia con su lujoso palacio de Versalles.

En 1772, el ducado de Prusia fue elevado a reino.

 

 Reyes de Prusia (1772-1918) 

El sucesor de Federico Guillermo, Federico el Grande, ganó Silesia en las Guerras de Silesia para que Prusia emergiera como una gran potencia. El rey estaba fuertemente influenciado por la cultura y la civilización francesas y prefería el idioma francés.

En la Primera Partición de Polonia (ratificada el 22 de septiembre de 1772), el rey prusiano Federico el Grande se anexionó de la vecina Prusia Real, es decir, los voivodatos polacos Pomerania (Gdańsk Pomerania o Pomerelia), Malbork, Chełmno y el Principado-Obispado de Warmia, conectando así su territorio prusiano y las tierras de Farther Pomeranian y separando el resto de Polonia de la costa báltica. El territorio de Warmia se incorporó a las tierras de la antigua Prusia Ducal, que, por escritura administrativa del 31 de enero de 1772, se denominaron «Prusia Oriental». Las antiguas tierras polacas de Pomeralia más allá del río Vístula junto con Malbork y Chełmno formaron la provincia de Prusia Occidental con su capital en Marienwerder (Kwidzyn) en 1773. La Partición polaca Sejm ratificó la cesión el 30 de septiembre de 1772, después de lo cual Federico pasó oficialmente a autodenominarse «rey "de" Prusia». A partir de 1772, los títulos de duque de Prusia y elector de Brandeburgo siempre estuvieron unidos al título de rey de Prusia.

En 1871, el reino de Prusia se convirtió en miembro constituyente del Imperio alemán y el rey de Prusia obtuvo el título adicional de Emperador alemán.

 Emperadores alemanes (1871-1918) 

 
En 1871 se proclamó el Imperio alemán. Con la ascensión de Guillermo I al recién establecido trono imperial, los títulos de rey de Prusia, duque de Prusia y elector de Brandeburgo siempre se unieron al título de emperador alemán. El ministro presidente de Prusia, Otto von Bismarck, convenció a Guillermo I de que sería apropiado emperador alemán en lugar de emperador de Alemania. Se convirtió en primus inter pares entre otros soberanos alemanes.

Guillermo II tenía la intención de desarrollar una armada alemana capaz de desafiar a la Royal Navy de Gran Bretaña. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 desencadenó la cadena de acontecimientos que condujo a la Primera Guerra Mundial. Como resultado de la guerra, los imperios alemán, ruso, austrohúngaro y otomano dejaron de existir.

En 1918, el imperio alemán fue abolido y reemplazado por la República de Weimar. Después del estallido de la revolución alemana en 1918, tanto el emperador Guillermo II como el príncipe heredero Guillermo firmaron el documento de abdicación.

 Rama suaba 

La rama cadete de Suabia de la casa de Hohenzollern fue fundada por Federico IV, Conde de Zollern. La familia gobernó tres territorios con sedes en, respectivamente, Hechingen, Sigmaringen y Haigerloch. Los condes fueron elevados a príncipes en 1623. La rama de Suabia de los Hohenzollern era católica romana.

Afectados por problemas económicos y disputas internas, los condes de Hohenzollern a partir del  se vieron presionados por sus vecinos, los condes de Württemberg y las ciudades de la Liga de Suabia, cuyas tropas sitiaron y finalmente destruyeron el castillo de Hohenzollern en 1423. Sin embargo, los Hohenzollern conservaron sus propiedades, respaldados por sus primos de Brandeburgo y la casa Imperial de Habsburgo. En 1535, el conde Carlos I de Hohenzollern (1512-1576) recibió los condados de Sigmaringen y Veringen como feudos imperiales.

En 1576, cuando murió Carlos I su condado se dividió para formar las tres ramas de Suabia: 
 Eitel Federico I/IV de Hohenzollern-Hechingen (1545-1605) tomó Hohenzollern con el título de Hohenzollern-Hechingen
 Carlos II de Hohenzollern-Sigmaringen (1547-1606), tomó Sigmaringen y Veringen,
 Cristóbal de Hohenzollern-Haigerloch (1552-1592) obtuvo Haigerloch. La familia de Cristóbal se extinguió en 1634.

En 1695, las dos ramas suabas restantes celebraron un acuerdo con el margrave de Brandeburgo, que disponía que si ambas ramas se extinguían, los principados debían recaer en manos de Brandeburgo. Debido a las revoluciones de 1848, Constantino, príncipe de Hohenzollern-Hechingen y Karl Anton, príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen abdicaron de sus tronos en diciembre de 1849. Los principados fueron gobernados por los reyes de Prusia desde diciembre de 1849 en adelante, con las ramas de Hechingen y Sigmaringen. obteniendo tratamiento oficial como cadetes de la familia real prusiana.

La rama Hohenzollern-Hechingen se extinguió en 1869. Una descendiente de esta rama fue la condesa Sophie Chotek, esposa morganática del archiduque Francisco Fernando de Austria-Lotharingen.

 Condes de Hohenzollern (1204-1575) 

En 1204, se establecióel condado de Hohenzollern a partir de la fusión del condado de Zollern y del burgraviato de Núremberg. La rama suaba heredó el condado de Zollern y, al ser descendientes de Federico I de Núremberg, todos fueron llamados Federico (Friedrich) hasta la 11.ª generación. El número de cada uno se cuenta desde el primer Federico que gobierna el apanage de su rama.

El mayor de ellos en el , el conde Federico VIII (m. 1333), tuvo dos hijos, el mayor de los cuales se convirtió en conde Federico IX (m. 1379), primer conde de Hohenzollern, y engendró a Federico X, que no dejó hijos cuando murió en 1412.​

Pero el hijo menor de Federico VIII, llamado Federico de Estrasburgo, únicamente, no tomó ningún número propio, retuvo el antiguo título de «conde de Zollern» y falleció antes que su hermano en 1364/65. La Serie genealógica de 1957 del príncipe Wilhelm Karl zu Isenburg, Europäische Stammtafeln, dice que Federico de Estrasburgo compartió, más bien, el gobierno de Zollern con su hermano mayor hasta su prematura muerte.

Parece, pero no se afirma, que el hijo de Estrasburgo se convirtió en co-gobernante reconocido de su primo Federico X (como compensación por no haber recibido ningún apanage y/o por incapacidad de Federico X) y, como tal, asumió (o se le atribuye históricamente) la designación de Federico XI, aunque en realidad falleció antes que Federico X, muriendo en 1401.

Federico XI, sin embargo, dejó dos hijos que sucedieron conjuntamente a su primo, una vez removido, el conde Federico XII (m. sin hijos en 1443) y el conde Eitel Friedrich I (m. 1439), este último se convirtió en el antepasado de todas las ramas posteriores de los príncipes de Hohenzollern.​

 1204-1251/1255: Federico IV, también burgrave de Núremberg como Federico II hasta 1218; en 1218, la herencia se dividió: la rama de Suabia de la familia obtuvo el condado de Hohenzollern, la rama de Franconia obtuvo el burgraviate de Núremberg, y más tarde el Electorado de Brandeburgo, el Reino de Prusia, etc.
 1251/1255-1289: Federico V, hijo del anterior;
 1289-1298: Federico VI (fall. 1298), hijo del anterior;
 1298-1309: Federico VII (fall. después de 1309), hijo del anterior;
 1309-1333: Federico VIII, apodado Domingo de Pascua (fall. 1333), hermano del anterior;
 1333-1377: Federico IX;
 1377-1401: Federico XI;
 1401-1426: Federico XII;
 1426-1439: Eitel Federico I, hermano del anterior;
 1433-1488: Jobst Nicolás I (1433-1488), hijo del anterior;
 1488-1512: Eitel Federico II (c. 1452-1512), hijo del anterior;
 1512-1525: Eitel Federico III (1494-1525), hijo del anterior;
 1525-1575: Carlos I (1516-1576), hijo del anterior.

En el , un hijo de Federico I aseguró el condado de Hohenberg. El condado permaneció en posesión de la familia hasta 1486.

La influencia de la línea suaba se vio debilitada por varias particiones de sus tierras. En el , la situación cambió por completo cuando Eitel Federico II, amigo y consejero del emperador Maximiliano I, recibió el distrito de Haigerloch. Carlos V le concedió a su nieto Carlos I los condados de Sigmaringen y Vehringen.

 Condes, más tarde príncipes de Hohenzollern-Hechingen (1576-1849) 

El condado de Hohenzollern-Hechingen se estableció en 1576 con derechos alodiales. Incluía el condado original de Zollern, con el castillo de Hohenzollern y el monasterio de Stetten.

En diciembre de 1849, los príncipes gobernantes de Hohenzollern-Hechingen y de Hohenzollern-Sigmaringen abdicaron de sus tronos y sus principados se incorporaron como parte de la provincia prusiana de Hohenzollern. La rama de Hechingen se extinguió en línea dinástica con la muerte de Konstantin en 1869.

 Condes de Hohenzollern-Haigerloch (1576-1634 y 1681-1767) 

El condado de Hohenzollern-Haigerloch fue establecido en 1576 sin derechos alodiales.

 1576-1601: Cristóbal (1552-1592), hijo de Carlos I de Hohenzollern;
 1601-1623: Juan Cristóbal (1586-1620), hijo del anterior;
 1601-1634: Carlos (1588-1634), hermano del anterior y segundo hijo de Carlos I.

Entre 1634 y 1681, el condado estuvo temporalmente integrado en el principado de Hohenzollern-Sigmaringen.

 1681-1702: Francisco Antonio, conde de Hohenzollern-Haigerloch,
 1702-1750: Fernando Leopoldo, conde de Hohenzollern-Sigmaringen
 1750-1767: Francisco Cristóbal Antonio, conde de Hohenzollern-Sigmaringen.

Tras la muerte de Francisco Cristóbal Antonio en 1767, el territorio de Haigerloch fue incorporado en el principado de Hohenzollern-Sigmaringen.

 Condes, más tarde príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen (1576-1849) 

El condado de Hohenzollern-Sigmaringen se estableció en 1576 con derechos alodiales y una sede en el castillo de Sigmaringen.

En diciembre de 1849, la soberanía sobre el principado se cedió a la rama de la familia de Franconia y se incorporó al Reino de Prusia, que otorgó a los Hohenzollern de Suabia el estatus de cadetes de la familia real de Prusia. El último príncipe gobernante de Hohenzollern-Sigmaringen, Carlos Antonio, se desempeñaría más tarde como ministro presidente de Prusia entre 1858 y 1862.

 Casa de Hohenzollern-Sigmaringen después de 1849 

La familia continuó usando el título de príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen. Después de que la rama de Hechingen se extinguiera en 1869, la rama de Sigmaringen adoptó el título de «príncipe de Hohenzollern».
 1849-1885: Carlos Antonio (1811-1885);
 1885-1905: Leopoldo I (1835-1905), hijo del anterior;
 1905-1927: Guillermo I (1864-1927), hijo del anterior;
 1927-1965: Federico I (1891-1965), hijo del anterior;
 1965-2010: Federico Guillermo I (1924-2010), hijo del anterior; 
 2010-presente: Carlos Federico I (1952-), hijo del anterior;
 heredero aparente: Alejandro

1849-1885: Carlos Antón i (1811-1885) 1885-1905: Leopoldo I (1835-1905), hijo de 1905-1927: Guillermo i (1864-1927), hijo de 1927-1965: Federico i (1891-1965), hijo de 1965-2010: Friedrich Wilhelm i (1924-2010), hijo de 2010-presente: Karl Friedrich i (1952-), hijo de:

En 1866, el príncipe Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen fue elegido príncipe de Rumanía y se convirtió en rey Carlos I de Rumanía en 1881.

Al hermano mayor de Carlos, Leopoldo I, se le ofreció el trono español en 1870 después de que una revuelta exiliase a Isabel II de España en 1868. Aunque Bismarck lo animó a aceptar, Leopoldo declinó ante la oposición francesa. No obstante, Bismarck modificó y luego publicó el telegrama Ems para crear un casus belli: Francia declaró la guerra, pero la Alemania de Bismarck ganó la guerra franco-prusiana.

El jefe de la rama Sigmaringen (la única línea existente de la rama suaba de la dinastía) es Carlos Federico I, llamado Su Alteza'' el príncipe de Hohenzollern. Su sede oficial es el castillo de Sigmaringen.​

Árbol genealógico de la casa de Hohenzollern

Véase también 

 Lista de monarcas de la Casa de Hohenzollern (junto a otros margraves electores de Brandeburgo pertenecientes a otras dinastías).
 Orden de Hohenzollern
 Lista de Reyes y Emperadores de Alemania
 Tradition und Leben
 Gott mit uns

Notas

Enlaces externos 

 Preussen.de — Sitio web oficial de la Dinastía Hohenzollern   - (en inglés)